Mouterre kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mouterre-sur-Blourde, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Mouterre-Silly, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,